

Fizyka i astronomia 
 waga – przyrząd do mierzenia masy
 waga analityczna
 waga dźwigniowa
 waga elektryczna
 waga elektroniczna
 waga hydrostatyczna
 waga Reimanna-Parowa
 waga pomostowa
 waga sprężynowa
 waga torsyjna
 waga w znaczeniu masa lub ciężar (potocznie)
 waga aerodynamiczna – przyrząd do pomiaru sił w tunelu aerodynamicznym
 waga magnetyczna – przyrząd do pomiaru podatności magnetycznej
 waga skręceń (waga Cavendisha) – przyrząd do pomiaru sił elektrostatycznych lub grawitacyjnych
 waga prądowa
 Waga – gwiazdozbiór

Matematyka 
 waga (matematyka) – waga statystyczna i synaptyczna (w sztucznych sieciach neuronowych), waga w sensorycznych ocenach jakości
 średnia ważona
 waga w grafie to liczba przyporządkowana krawędzi
 waga w teorii reprezentacji
 waga przestrzeni (waga topologii)

Geografia (w tym urbanistyka) 

 Waga – przełęcz w Tatrach
 Waga – rzeka w Rosji
 waga miejska

Sport 
 waga – ćwiczenie gimnastyczne
 waga płaczu – konkurencja zawodów siłaczy

Osoby o nazwisku Waga 
 Antoni Waga – zoolog
 Jakub Ignacy Waga – botanik
 Romuald Waga – admirał
 Teodor Waga – historyk

Inne 

 Waga – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podhajeckim
 Waga – jeden z astrologicznych znaków zodiaku
 Waga – herb szlachecki
 waga rzutowa – stosowana w wędkarstwie
 waga – rodzaj drewnianych rzeźb w południowej Etiopii